Als Tempel L werden folgende Tempel bezeichnet:

 Tempel L (Agrigent)
 Tempel L (Epidauros)